

Inde
 Kalwa (Thane)
 Kalwa (Rajasthan)

Pologne
 Kalwa (Grunwald)
 Kalwa (Poméranie)